Ayiana (ou Aiyana) est un personnage de l'univers de fiction de la série télévisée Stargate SG-1, interprété par l'actrice Ona Grauer.

Ayiana est une Ancienne qui était restée sur Terre après le départ de la cité d’Atlantis. Elle fut découverte congelée dans les glaces de l’Antarctique par SG-1 lors de fouilles archéologiques, à proximité de l'emplacement de la deuxième Porte des étoiles. Elle est morte en essayant de guérir les membres de SG-1 qui avaient contractés un virus qui avait été congelé dans la glace avec elle.

Ancien (Stargate)

en:Ancient characters in Stargate#Ayiana